Ruta 215 o Carretera 215 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 215, en la provincia de Buenos Aires, sobre la traza de la antigua Ruta Nacional 215.
 Ruta Provincial 215, en la provincia de San Juan.

Chile 
 Ruta CH-215.

Carreteras por número